Jacques Michel es un nombre de origen francés (= Jacobo Miguel) que puede corresponder a:

 Jacques Michel, un arquitecto ecologista francés contemporáneo; o
Jacques Michel, nombre artístico de Jacques Rodrigue, un compositor y cantor quebequés o quebequense contemporáneo.